Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open 2023 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. März 2023 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

Tennisturnier in Indian Wells
ATP Tour 2023